АО «КБ Электроприбо́р» — опытно-конструкторская организация, специализирующаяся на разработке образцов военной техники и изделий двойного назначения по ряду направлений. Расположена в г. Саратове.

Предприятие образовано 1 августа 1941 года постановлением правительства СССР в составе народного комиссариата авиационной промышленности. В 1951 году оно было зарегистрировано как КБ «Электроприбор», в 1994 году преобразовано в ОАО «КБ Электроприбор», в сентябре 2020 года - в АО «КБ Электроприбор».

Деятельность 

Предприятие специализируется на разработке, выпуске опытных образцов, внедрении в серийное производство и сопровождении в серийном производстве образцов военной техники и изделий двойного назначения по направлениям:

 аналоговые и цифровые комплексные электронные регуляторы двигателей (ЭСУД) и воздухозаборников силовых установок летательных аппаратов и специальных объектов на базе газотурбинных двигателей;

 датчики первичной информации (частоты вращения, температуры, положения, давления) и исполнительные механизмы (электромагнитные клапаны, двигатели линейных перемещений и т. п.);

 электрические двигатели постоянного и переменного тока, стартеры, генераторы, стартер-генераторы;

 пульты наземной проверки систем автоматического управления газотурбинных двигателей и вспомогательных силовых установок;

 наземные автоматизированные системы контроля и диагностики;

 авиационные холодильники.

Ссылки 

 Официальный сайт АО «КБ Электроприбор».

Предприятия авиационной промышленности СССР
Компании Саратова
Наука в Саратове
Промышленность Саратова